8-ма кавалерійська дивізія СС «Флоріан Гайєр» — кавалерійська дивізія у складі військ Ваффен-СС, що брала участь у бойових діях на Східному фронті.
 Флоріан Гайєр () (1490, Гібельштадт — 10 червня 1525, Вюрцбург) — німецький лицар і дипломат.